Benoît Mandelbrot – francuski matematyk, pochodzenia polskiego (1924-2010), siostrzeniec Szolema Mandelbrojta 
 Szolem Mandelbrojt – matematyk pochodzenia polsko-żydowskiego (1899–1983)

Inne 
 (27500) Mandelbrot (2000 GW132) – planetoida z grupy pasa głównego asteroid
 Mandelbrotovy Kostičky – czeski zespół muzyczny
 Mnich Mandelbrota lub Udo z Aachen (ang. Mandelbrot monk) – fikcyjna postać średniowiecznego mnicha z klasztoru Sankt Umbertus koło Aachen stworzona w eseju napisanym na prima aprilis 1999 r. przez R. Girvana
 Zbiór Mandelbrota (żuk Mandelbrota) – podzbiór płaszczyzny zespolonej, którego brzeg jest jednym ze sławniejszych fraktali